Le terme requin-taupe s'applique à deux genres de requins :
 le genre Lamna
 Requin-taupe commun ou maraîche
 Requin-taupe du Pacifique ou requin saumon
 le genre Isurus
 Requin petite taupe
 Requin-taupe bleu ou requin Mako

Voir aussi 
 Taupe
 Requin
 Maraîche

Requin (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu